Abram Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Abram Creek (Rocky River), Fluss im Bundesstaat Ohio
 Abram Creek (North Branch Potomac River), Fluss im Bundesstaat West Virginia

Siehe auch:
 Abrams Creek